Niveria är ett släkte av snäckor. Niveria ingår i familjen Triviidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Niveria